

Antropologia
Bodo – gruppo etnico dell'India

Geografia
 Bodo – città del Ciad
Bodó – comune del Rio Grande do Norte (Brasile)
Bodø – comune del Nordland (Norvegia)

Lingue
Lingua bodo – lingua tibeto-birmana (codice ISO 639-3 brx)
Lingua bodo – lingua bantu (codice ISO 639-3 boy)

Onomastica
Bodo – nome proprio di persona tedesco maschile

Persone

Bodo
Cristiano Bodo – vescovo cattolico italiano
Fulvio Bodo – politico italiano

Bodó
Richárd Bodó – pallamanista ungherese